|-
| 77101 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77102 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77103 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77104 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77105 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77106 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77107 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77108 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77109 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77110 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77111 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77112 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77113 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77114 - || || 20 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77115 - || || 20 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77116 - || || 20 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77117 - || || 20 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77118 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77119 - || || 26 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 77120 - || || 26 de febrer, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 77121 - || || 24 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77122 - || || 24 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77123 - || || 27 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77124 - || || 27 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77125 - || || 27 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77126 - || || 21 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77127 - || || 19 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77128 - || || 19 de febrer, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77129 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77130 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77131 - || || 17 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77132 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77133 - || || 16 de febrer, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77134 - || || 16 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77135 - || || 16 de febrer, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77136 - || || 26 de febrer, 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 77137 - || || 20 de febrer, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77138 - || 2001 EN || 2 de març, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 77139 - || 2001 EY || 1 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77140 - || || 1 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77141 - || || 1 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77142 - || || 1 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77143 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77144 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77145 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77146 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77147 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77148 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77149 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77150 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77151 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77152 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77153 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77154 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77155 - || || 2 de març, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 77156 - || || 2 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77157 - || || 2 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77158 - || || 15 de març, 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 77159 - || || 15 de març, 2001 || Marxuquera || Marxuquera
|-
| 77160 - || || 13 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77161 - || || 14 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77162 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77163 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77164 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77165 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77166 - || || 15 de març, 2001 || Needville || Needville
|-
| 77167 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77168 - || || 15 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77169 - || || 15 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77170 - || || 15 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77171 - || || 4 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77172 - || || 14 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77173 - || || 2 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77174 - || 2001 FW || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77175 - || || 19 de març, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 77176 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77177 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77178 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77179 - || || 19 de març, 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 77180 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77181 - || || 16 de març, 2001 || Needville || Needville
|-
| 77182 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77183 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77184 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77185 Cherryh || || 20 de març, 2001 || Needville || D. Wells, A. Cruz
|-
| 77186 - || || 20 de març, 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 77187 - || || 22 de març, 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 77188 - || || 22 de març, 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 77189 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77190 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77191 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77192 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77193 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77194 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77195 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77196 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77197 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77198 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77199 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77200 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
7